Шуша ( 27 березня 1963, Санта-Роза, Бразилія) — бразильська співачка та акторка

Дискографія 
 Xuxa e Seus Amigos (1985)
 Xou da Xuxa (1986)
 Xegundo Xou da Xuxa (1987)
 Xou da Xuxa 3 (1988)
 Xuxa 5 (1990)
 Xuxa (1990)
 Xou da Xuxa Seis (1991)
 Xuxa 2 (1991)
 Xou da Xuxa Sete (1992)
 Xuxa 3 (1992)
 Xuxa (1993)
 Sexto Sentido (1994)
 El Pequeño Mundo (1994)
 Luz no meu Caminho (1995)
 Tô de Bem com a Vida (1996)
 Xuxa Dance (1996)
 Boas Notícias (1998)
 Só Faltava Você (1999)
 El Mundo Es de los Dos (1999)
 Xuxa 2000 (2000)
 Só Para Baixinhos (2000)
 Só Para Baixinhos 2 (2001)
 Só Para Baixinhos 3: Country (2002)
 Só Para Baixinhos 4: Praia (2003)
 Só Para Baixinhos 5: Circo (2005)
 Solamente Para Bajitos (2005)
 Só Para Baixinhos 6: Festa (2006)
 Só Para Baixinhos 7: Brincadeiras (2007)
 Só Para Baixinhos 8: Escola (2008)
 Só Para Baixinhos 9: Natal Mágico (2009)
 Só Para Baixinhos 10: Baixinho, Bichinhos e Muito Mais (2010)
 Só Para Baixinhos 11: Sustentabilidade (2011)
 Só Para Baixinhos 12: É Para Dançar (2013)
 Xuxa só para Baixinhos 13: O ABC do XSPB (2016)

Посилання 

Бразильські співачки
Виконавці португальською мовою
Поляки Бразилії
Італійці Бразилії
Артисти, відомі під псевдонімами